7 Brygada Artylerii (II RP)
 7 Brygada Artylerii Haubic